Тентрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 60 км на південний захід від Діжона, 75 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тентрі на сайті французького Національного інституту географії
 Тентрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тентрі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тентрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тентрі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара